Michael Shanks kan avse följande personer:
Den Kanadensiske skådespelaren Michael Shanks (skådespelare)
Arkeologen Michael Shanks (arkeolog)